Tietz steht für:
 Tietz (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Tietz, alter deutscher Name der Stadt Tuczno, Woiwodschaft Westpommern
 Tietz, Warenhauskette, siehe Hertie Waren- und Kaufhaus
 Warenhaus Tietz (Aachen), Aachen am Markt
 Ehemaliges Warenhaus Tietz, Duisburg-Hamborn
 Warenhaus Tietz (Schadowstraße 43–45), Düsseldorf
 Warenhaus Tietz (Heinrich-Heine-Allee), Düsseldorf

Siehe auch:
 DAStietz
 Thietz
 Tietze
 Titz (Begriffsklärung)